Chasseneuil est le nom de plusieurs communes en France :
 Chasseneuil, aussi appelée Chasseneuil-en-Berry, dans le département de l'Indre
 Chasseneuil-sur-Bonnieure dans le département de la Charente
 Chasseneuil-du-Poitou dans le département de la Vienne